Colobaea är ett släkte av tvåvingar. Colobaea ingår i familjen kärrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kärrflugor
Colobaea